Vernon County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Vernon County, Missouri
 Vernon County, Wisconsin

Se även
Vernon Parish